Mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018 odbył się 14 lipca 2018 r. na Zenit Arenie w Petersburgu. Mecz wygrała Belgia, która pokonała Anglię 2:0 i została brązowym medalistą Mundialu 2018.

Uczestnicy 
 vs

Droga do meczu o 3. miejsce

Mecz 

 Piłkarz meczu:
  Eden Hazard

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2018
Mecze o trzecie miejsce mistrzostw świata w piłce nożnej